Камышта — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Озероучумского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 34 км к югу от районного центра Ужур.

Население

Примечания

Ссылки 
 Камышта на карте Wikimapia

Населённые пункты Ужурского района